Il singolare  dell'Open Castilla y León 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Feliciano López era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Daniel Gimeno Traver ha battuto in finale Adrian Mannarino 6–4, 7–6(2).

Teste di serie

  Daniel Gimeno Traver (campione)
  Marcel Granollers (primo turno)
  Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)
  Stéphane Bohli (secondo turno)

 Thiago Alves (secondo turno)
 Marc Gicquel (primo turno)
 Iván Navarro (secondo turno)
 Ivan Dodig (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Open Castilla y León 2010